Bayannuur kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Bajannuur, Bajan-Ölgij, distrikt, 
 Bajannuur, Bulgan, distrikt, 

Robotskapade Mongolietförgreningar